Sheriff Bojang ist der Name folgender Personen:

* Sheriff Bojang  (Journalist, 1974) (* 1974), gambischer Journalist und Politiker
 Sheriff Bojang Jr. (* 1978/1983), gambischer Journalist und Verbandsfunktionär